Il singolare  del Warsaw Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Alexandra Dulgheru era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6-3, 6-4 Zheng Jie.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Caroline Wozniacki (quarti di finale, ritiro a causa di un infortunio alla caviglia)
  Elena Dement'eva (secondo turno)
  Li Na (semifinali)
  Marion Bartoli (primo turno)

 Zheng Jie (finale)
 Al'ona Bondarenko (quarti di finale)
 Kateryna Bondarenko (primo turno)
 Melanie Oudin (primo turno)

Qualificazione

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Warsaw Open 2010